Обрубце () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 7,64 км². Центр общины располагается на высоте 234 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 182 человека.

Община Обрубце состоит из двух деревень:
 Обора — 50 человек
 Обрубце

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1363 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края